

Cinema 
Whispering Smith – film muto statunitense del 1916 diretto da J.P. McGowan
Diavoli della strada ferrata (Whispering Smith) – film muto statunitense del 1926 diretto da George Melford
Smith il taciturno (Whispering Smith) – film statunitense del 1948 diretto da Leslie Fenton
La morte colpisce a tradimento (Whispering Smith Hits London) – film statunitense del 1952 diretto da Francis Searle

Letteratura 
Whispering Smith – romanzo del 1906 di Frank H. Spearman

Televisione 
Whispering Smith – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1961